Seffner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Seffner (1861–1932), deutscher Bildhauer
 Heinrich Seffner (1805–1888), Bürgermeister von Merseburg und Mitglied der preußischen Nationalversammlung 1848/49

Seffner ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Seffner (Florida), im Hillsborough County